

Premi e riconoscimenti
All-NBDL All-Rookie First Team (2018)

Collegamenti esterni